Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (29 oktober 1894 - 15 oktober 1900) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
| Rijkskanselier
| Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst
|29-10-1894
|15-10-1900
|-
| Buitenlandse Zaken
| Adolf Marschall von Bieberstein
|29-10-1894
|19-10-1897
|-
|Buitenlandse Zaken
| Bernhard von Bülow
|20-10-1897
|17-10-1900
|-
| Binnenlandse Zaken
| Karl Heinrich von Bötticher
|29-10-1894
|1-7-1897
|-
| Binnenlandse Zaken
| Arthur von Posadowsky-Wehner
|1-7-1897
|17-10-1900
|-
|Financiën
| Arthur von Posadowsky-Wehner
|29-10-1894
|1-7-1897
|-
|Financiën
| Franz Guido von Thielmann
|1-7-1897
|17-10-1900
|-
|Justitie
| Rudolf Arnold Niederding
|11-7-1893
|17-10-1900
|-
|Marine
| Fritz von Hollmann
|29-10-1894
|18-6-1897
|-
| Marine
| Alfred von Tirpitz
|18-6-1897
|17-10-1900
|-
|Post
| Heinrich von Stephan
|29-10-1894
|8-4-1897
|-
|Post
| Viktor von Podbielski
|1-7-1897
|17-10-1900
|-
|Koloniën
| Paul Kayser
|29-10-1894
|15-10-1896
|-
|Koloniën
| Oswald von Richtenhofen
|15-10-1896
|31-3-1898
|-
|Koloniën
| Gerhard von Buchka
|31-3-1898
|12-6-1900
|-
|Koloniën
| Oscar Wilhelm Stübel
|12-6-1900
|17-10-1900
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk